Nazca o Nasca puede designar a:
 Nazca, ciudad del Perú;
 la cultura Nazca;
 la provincia de Nazca, en el departamento de Ica, Perú;
 la placa de Nazca;
 las Líneas de Nazca;
 la dorsal de Nazca;
 Nazca (Subte de Buenos Aires); estación del metro de Buenos Aires (Argentina);
 la avenida Nazca; arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 Tenkū Tenshō Nazca, un anime japonés.